A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női súlylökés versenyszámát augusztus 16-án rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 18,35 méter, míg a B-szint 17,20 méter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a női súlylökésben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 15 döntőbe jutott súlylökő közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.

Források 
 
 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon